SPIT désigne la publicité indésirable faite via les réseaux de communication téléphonique sur IP.
 SPIT est une entreprise spécialisée pour les métiers du bâtiment pour toutes sortes de fixation, dans le bois, le fer et le béton.

Et aussi
 Spit est le diminutif donné à l'avion anglais Supermarine Spitfire utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Abréviation